Läuger oder Laeuger ist der Name von

 Max Laeuger (1864–1952), deutscher bildender Künstler
 Peter Läuger (1934–1990), deutscher Biophysiker